Смоленский (Ярцевский) округ — административно-территориальная единица Западной области РСФСР, существовавшая в 1929—1930 годах.

Смоленский округ был образован 1 октября 1929 года. Центром округа был назначен город Смоленск.

Округ был разделён на 18 районов:
 Батуринский
 Глинковский
 Гриневский
 Демидовский
 Дорогобужский
 Духовщинский
 Ельнинский
 Кардымовский
 Касплянский
 Катынский
 Краснинский
 Монастырщинский
 Понизовский
 Пречистенский
 Руднянский
 Сафоновский
 Слободской
 Ярцевский

12 мая 1930 года Смоленский округ был переименован в Ярцевский округ, а его центр перенесён в город Ярцево.

30 июля 1930 года Ярцевский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Западной области.

Литература

Примечания 

Округа РСФСР
Западная область РСФСР
История Смоленской области